Puchar Świata w piłce siatkowej mężczyzn w 1981 odbył się w dniach 19 listopada–28 listopada w Japonii. Turniej wygrał Związek Radziecki, przed Kubą oraz Brazylią. MVP został Vyacheslav Zaytsev.

Uczestnicy

Rozgrywki

Wyniki 
Wyniki

|}

Tabela

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
 Wyniki pucharu świata na Todor66.com

Piłka siatkowa w Japonii
Puchar Świata w piłce siatkowej
1981 w piłce siatkowej
1981 w Japonii
Zawody sportowe w Fukuoce
Zawody sportowe w Tokio
Zawody sportowe w Hiroszimie
Zawody sportowe w Gifu
Zawody sportowe w Jokohamie